Нижче наведено список 50 муніципалітетів провінції Ровіго. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Ровіго